Puchar Beskidów 1979 – dwudziesta odsłona tego pucharu odbyła się tradycyjnie w Szczyrku i w Wiśle w dniach 10–11 lutego 1979. Była to także ostatnia edycja Pucharu Beskidów pod egidą FIS-u.

Obrońcą tytułu był Kazimierz Długopolski, który jednak nie wystartował w turnieju.

Po raz pierwszy od momentu powstania pucharu zwycięzcą został reprezentant NRD, a konkretniej Axel Zitzmann. Miejsce drugie na podium zajął jego rodak Matthias Buse, a trzeci stopień przypadł Andreasowi Hille drugi raz z rzędu. Najlepszym sklasyfikowanym reprezentantem Polski był Andrzej Zarycki na miejscu siódmym.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1979
1979 w sportach zimowych
1979 w polskim sporcie